Hrrr na ně! je kniha pro mládež od Lubomíra Mana (* 1930), která „napínavě a čtivě popisuje dobrodružství mladých fotbalistů“. Mezinárodním úložištěm dat Wikimedia Commons byla tato kniha zařazena do výběru 40 světových Knih roku 2003.(Wikimedia Commons: Knihy z roku 2003). Otevřenou encyklopedií Wikipedie pak do seznamu 60 nejzákladnějších českých knih pro děti a mládež.(Kategorie: České knihy pro děti a mládež - Wikipedie).

Chlapci z téhle knížky si říkají Emilovi synové. Tvrdě a obětavě trénují. Chtějí vítězit a vítězí. Ti druzí rozbíjejí sochy. Odtud se rozvíjí detektivní příběh mladičkých fotbalistů, pestré pásmo střetů a zápletek, nočních hlídek, vášnivých důkazů a ještě vášnivějších omylů. Sugestivní četba pro mladé duše, toužící nejen po úspěchu, ale též po vnitřním přesahu a mravním činu. Knížka působí jako velice srdečný a upřímný vypravěčský monument vrytmizovaný do čtyřasedmdesáti drobných a hutných kapitol, v napětí držených vypravěčských úseků, vedených profesionálně až k závěrečnému „beethovenskému“ hymnu na oslavu nejen úzce sportovního, ale sebepřesahujícího, vstřícného a k obecnému dobru směřujícího mládí. Vrchol – to nejlepší – je na závěr.

Jde o příběh čtrnáctiletého Pavla, který v poslední minutě fotbalového utkání zahodí úmyslně penaltu, neboť ví, že k faulu na něj nedošlo. Tento čin ho z mužstva vyřadí a zavede na obtížné hledání fair play nejen ve sportu, ale i v životě. V záplavě zahraničních knih pro mládež se Manova kniha vyděluje především svou čtivostí. Umění psát roubuje autor na sportovní prostředí velmi zkušeně a umí dodávat knize napětí v každém odstavci. Svou knížkou tak navazuje na nejlepší tradice českého dobrodružného románu pro chlapce.

Externí odkazy 
 Hrrr na ně! v katalogu vydavatelství Librex. Druhé vydání v r. 2014 pořídilo nakl. eSports, Plzeň.

České knihy pro děti a mládež
Knihy z roku 2003